Серроне () — коммуна в Италии, располагается в регионе Лацио, подчиняется административному центру Фрозиноне.

Население составляет 2943 человека, плотность населения составляет 196 чел./км². Занимает площадь 15 км². Почтовый индекс — 03010. Телефонный код — 0775.

Покровителем коммуны почитается святой архангел Михаил, празднование 29 сентября.

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта